Gredt ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Gredt (1897–1970), luxemburgischer Ingenieur
 Joseph Gredt (1863–1940), luxemburgischer Benediktinerpater, Philosoph und Autor
 Nikolaus Gredt (1834–1909), luxemburgischer Pädagoge

Siehe auch:
 Gret
 Greth (Begriffsklärung)
 Gred